Municipio de Grand River puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Grand River (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Bowman.
 Municipio de Grand River (Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Perkins.
 Municipio de Grand River (condado de Adair, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Adair.
 Municipio de Grand River (condado de Decatur, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Decatur.
 Municipio de Grand River (condado de Madison, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Madison.
 Municipio de Grand River (condado de Wayne, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Wayne.
 Municipio de Grand River (Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sedgwick.
 Municipio de Grand River (condado de Cass, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Grand River (condado de Bates, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Bates.
 Municipio de Grand River (condado de Daviess, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Daviess.
 Municipio de Grand River (condado de DeKalb, Misuri), un municipio ubicado en el condado de DeKalb.
 Municipio de Grand River (condado de Livingston, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Livingston.